Аббатство Флёри́ (), Аббатство Святого Бенедикта на Луаре (, , ) — основанный между 630 и 650 годами бенедиктинский монастырь в центральной Франции.

География и история 
Монастырь расположен в местечке Сен-Бенуа-сюр-Луар близ города Сюлли-сюр-Луар на реке Луара. В Средневековье был особо известен благодаря основанной здесь святым Одоном, бывшем аббатом Флёрийским в 930—942 годах, монастырской школе. В 1798 году эта школа была закрыта.

Монастырь Флёри был основан в первой половине VII века пришедшими из Орлеана бенедиктинскими монахами, он является одним из первых в монастырей этого ордена в галльской провинции. В 672 году монахи отправились в разрушенный лангобардами в 580 году монастырь Монтекассино, где хранились спрятанные от врага мощи святого Бенедикта, и доставили их во Флёри. С этого времени начинается рост славы монастыря как важного религиозного центра.

В VIII веке аббатство, в связи с сохранением здесь святых мощей Бенедикта в крипте монастырской церкви, меняет святого покровителя со св. Петра на св. Бенедикта. В течение десятилетий оба монастыря — Флёри и Монтекассино — вели ожесточённый спор на тему, кому принадлежат «настоящие мощи» Бенедикта. В 1020 году аббатом Госленом была построена монументальная башня в романском стиле, ставшая, по словам этого настоятеля, «образцом для всей Галлии». В 1067 году в монастыре начинается большая реконструкция; сооружаются новая крипта для святых мощей, двойные хоры и др. Новая монастырская церковь была освящена в 1218 году.

В 1790 году, во время Великой французской революции, монастырь был закрыт. Здания аббатства были разрушены, сохранилась лишь монастырская церковь. Обширная библиотека была передана в городскую библиотеку Орлеана. Лишь в 1865 году монастырь начал восстанавливаться. Однако в 1903 году, согласно новым французским законам о положении религии, монахи были вынуждены вновь покинуть обитель. В 1944 году Флёри был окончательно передан в распоряжение церкви.

Сохранившаяся до наших дней, украшенная великолепными скульптурами и являющаяся местом паломничества верующих, церковь Сен-Бенуа (Святого Бенедикта) в аббатстве Флёри является одним из лучших памятников романской архитектуры из числа сохранившихся во Франции.

Примечания

Литература 
 Wilfried Hansmann: Das Tal der Loire. Schlösser, Kirchen und Städte im «Garten Frankreichs». 2., aktualisierte Auflage. DuMont, Köln 2000, ISBN 3-7701-3555-5, S. 44.
 Rolf Toman (Herausgeber): Die Kunst der Romanik. Könemann, Köln 1996, ISBN 3-89508-213-9, S. 129.
 Neithard Bulst: Fleury, in: Lexikon des Mittelalters (CD Rom Ausgabe), Bd. 4, Stuttgart, 2000; Sp. 547—549.

Ссылки 
 Официальный сайт аббатства

Архитектура периода Каролингов
Монастыри по алфавиту
Католические монастыри Франции
Бенедиктинские монастыри Франции
Аббатства Франции